Marija Maksakowa ist der Name folgender Personen:

* Marija Petrowna Maksakowa (1902–1974), russische Opernsängerin (Alt)
 Marija Petrowna Maksakowa-Igenbergs (* 1977), deutsch-russische Opernsängerin und Politikerin